Кадмон (Кауфман) Хая ( 25 сентября 1919, Симферополь — 1960, Тель-Авив) — израильская поэтесса, литературный критик и переводчица.

Биография 
Родилась в семье учителя Авраама Кауфмана. В 1925 вместе с родителями эмигрировала в Эрец-Исраэль. Семья Кауфаман обосновалась в Кфар-Иехезкель. Училась в гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве. Была активистом «Ха-шомер ха-цаир».

Кадмон была членом МАПАМ, сотрудничала в газете «Аль Ха-Мишмар», в 1954 вступила в Коммунистическую партию Израиля. На страницах газеты «Коль ха-Ам» были опубликованы её песни, стихи, детские песни, статьи и очерки о литературе на иврите. Кадмон также занималась переводами стихов В. В. Маяковского, П.Неруды и др.

Изучала английский язык и литературу на иврите в Еврейском университете, продолжила своё образование в Англии. По возвращении в Израиль преподавала иврит и английскую литературу в различных школах страны.

Примечания

Ссылки 
 http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke3/ke3-7681.htm 

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Литературные критики Израиля
Переводчики Израиля
Поэты Израиля
Коммунисты Израиля
Ха-шомер ха-цаир